Christien Brinkgreve (1949), Nederlands hoogleraar sociologie en publiciste
 Geurt Brinkgreve (1917-2005), Nederlands monumentenbeschermer en publicist, voorman van de Bond Heemschut
 Hendrik Brinkgreve (1827-1870), officier, ridder in de Militaire Willems-Orde
 Henk Brinkgreve (1915-1945), commandant Jedburgh-team
 Marius Roelof Johan Brinkgreve (1888-1966), Nederlands fascist
 Tine Brinkgreve-Wicherink (1880-1936), Nederlands kinderboekenschrijfster
 Willy Brinkgreve (1892-1935), Nederlands arts en schrijfster